Le Glomb était un projet entrepris par la  au cours de la Seconde Guerre mondiale pour développer un aéronef sans pilote, permettant de délivrer des bombes sur des cibles à haute valeur stratégique fortement protégées sans risquer la vie d'un équipage. Le terme « Glomb » est d'ailleurs une contraction du terme «  », qui signifie « bombe planante » en anglais.

Le projet fut mis en place pendant la guerre, donnant naissance à plusieurs prototypes, mais les limitations techniques de l'époque empêchèrent aux Glombs d'entrer en service opérationnel, et le programme fut abandonné à la fin du conflit.

Histoire et conception 
À la fin de l'année 1940, la marine américaine commença à étudier la possibilité de développer des planeurs militaires qui seraient commandés à distance pour emporter des bombes vers une cible, permettant de réduire les risques encourus par un équipage classique. En 1941, le  approuva la création du projet Glomb (en ), recommandant qu'il soit conduit comme un effort conjoint entre le Département de la Guerre et le Département de la Marine. Le , le Bureau of Aeronautics (BuAer) de la  ouvrit officiellement un bureau de projet à la  pour le développement d'une bombe planante opérationnelle.

En 1942 une spécification définie fut préparée pour une série de planeurs capables de transporter soit  d'explosifs, soit  de carburant dans une configuration en ravitailleur. En 1944, lorsqu'il devint possible de construire un tel aéronef, le cours de la guerre montra qu'un tel appareil n'était finalement plus nécessaire. Toutefois, un projet pour une bombe planante plus petite, basée sur un planeur de production modifié, était en route, avec des tests de guidage à distance par radiocommande étant effectués à l'aide de planeurs d'entraînement modifiés démarrant en .

Les Taylorcraft XLNT-1, Piper XLNP-1, Aeronca XLNR-1 et Waco XLRW-1 furent évalués sous le nom de «  », l'avion de Taylorcraft, redésigné  sous sa configuration Glomb définitive, étant considéré comme étant le plus convenable. Il fut modifié par l'adaptation d'un train d'atterrissage tricycle, afin de faciliter son remorquage pendant le décollage, et un guidage par télévision fut employé, la seule solution technique s'étant montrée suffisamment fiable étant donné les avancées technologiques disponibles à l'époque. Une charge utile (ou militaire) de  pouvait être embarquée.

Les résultats des essais furent considérés comme suffisamment satisfaisants en regard des spécifications pour que la  puisse lancer la fabrication d'un Glomb de série et que des propositions soient faites à différents constructeurs en .

Tests de développement 

Les spécifications publiées par la  faisaient appel à un Glomb pouvant emporter une charge militaire de  () dans sa version définitive, avec un rayon d'action de . L'avion-remorqueur spécifié comme base de départ était le Grumman F6F Hellcat. En septembre, des contrats furent attribués à Pratt-Read, Piper Aircraft et  respectivement pour la production des LBE, LBP et LBT, à hauteur de  de chacun de ces trois modèles.

En , les premiers essais complets réels  du XLNT Glomb furent effectués, trois avions étant autorisés à être utilisés à ces fins. Si l'aérodynamique et les effets du Glomb furent considérés satisfaisants par la , ce ne fut cependant pas le cas du système de guidage, et des travaux furent entrepris pour mettre au point un système amélioré plus efficace. En parallèle, des études sur l'emport de Glombs à bord de porte-avions furent menées, mais le concept fut abandonné à la fin de l'année 1944 lorsqu'il fut déterminé par la marine américain que le système dans son ensemble n'était absolument plus nécessaire.

Des problèmes persistants avec le système de guidage, la difficulté à produire l'électricité nécessaire pour les systèmes installés à bord du planeur, ainsi que le changement de visage de la guerre, combinés à la performance globalement faible inhérente aux planeurs, menèrent à un abandon progressif du programme en 1944. Le LBT fut annulé en octobre, après la production de seulement , tandis que les commandes pour le LBE et le LBP furent réduites une première fois à  en , puis à 35 de chaque en . Des problèmes de manœuvrabilité à l'atterrissage résultèrent en l'annulation du LBP en , puis le , une analyse du projet résulta en la fin du LBE, le seul Glomb restant, avec seulement quatre appareils ayant été livrés.

Les travaux sur le LBD Gargoyle, un missile antinavire qui avait été développé comme une ramification du programme Glomb, continuèrent, car ce système fut considéré comme plus adapté pour être utilisé par un porte-avions et nécessitait moins de dérangement pour être incorporé aux missions de la marine américaine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bombe aérienne
 Planeur militaire
 Missile de croisière
 Bombe volante
 Missile

Bibliographie 

 . 
 . 
 . 
 . 
 .

Bombe aérienne des Forces armées des États-Unis
Drone américain
Projet abandonné des Forces armées des États-Unis
Arme américaine de la Seconde Guerre mondiale